Мише может означать:
 Мише, Анте (род. 1967) — югославский и хорватский футболист, полузащитник.
 Мише, Йеролим (1890—1970) — хорватский художник, педагог и художественный критик

См. также 
 Ашина Мише-шад
 Мише-соке языки
 Миша
 Мишо